Чемпионат СССР по футболу во второй группе был разыгран среди восемнадцати команд. Победителем во второй группе стали куйбышевские «Крылья Советов», получившие право на переход в первую группу.

Итоговая таблица

Матчи

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1945. Группа II 
 На www.rsssf.com
 На WildStat.ru

Примечания 

Чемпионат СССР по футболу 1945
1945